Лосиная:

Лосиная (приток Тинголки) — река в Томской области.
Лосиная (приток Тямки) — река в Тюменской области.
Лосиная (приток Кукочи)
Лосиная (приток Малого Анюя)